Bajaszentistván, Baja városrésze
 Hernádszentistván (szk. Družstevná pri Hornáde), Szlovákia, Kassai kerület, Kassa-vidéki járás
 Királyszentistván, Veszprém megye
 Mátraszentistván, Mátraszentimre településrésze
 Székelyszentistván
 Szentistván, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Szentistván, a középkori Esztergom egyik része
 Szentistván külváros, lásd Elpusztult települések Budapest területén
 Szentistvánkút (1899-ig Szentistván, szk. Studienka), Szlovákia, Pozsonyi kerület, Malackai járás
 Szent István-város, Kecskemét városrésze